Příjmení Kordík nosí více významných osobností:

 Faustin Kordík (???–1787) – český františkán, hudebník a písař
 Josef Kordík (* 1948) – český římskokatolický kněz
 Pavel Kordík (* 1974) – český hudební vědec a historik